Ajuda – freguesia del comune di Lisbona, Portogallo
 Ajuda – freguesia del comune di Peniche, Portogallo
 Ajuda, Salvador e Santo Ildefonso – freguesia del comune di Elvas, Portogallo